Список игроков, выступавших за «Зенит» в период с 1936 по 1991 годы.

 — выступал за команду и в российских чемпионатах, см. соответствующую таблицу.

Игроки, выступавшие только в кубковых матчах

Примечания

Источники 
 Всё о матчах, игроках и статистике «Зенита»
 Все футболисты «Зенита» (1936-2015)

ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит